

Раєво — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Раєво — село, Земетчинський район, Пензенська область

Див. також 
 Раєвський